La Prairie ist der Name mehrerer Orte:
 La Prairie (Illinois)
 La Prairie (Minnesota)
 La Prairie (Town, Rock County), Town(ship) in Wisconsin
 La Prairie (Québec)